

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Antoine Galis, (1792- ? ), homme politique français ;
 Dušan Galis, (1949- ), joueur et entraineur de football tchécoslovaque ;
 Níkos Gális, (1957- ), joueur de basket-ball greco-américain.

Homonymie de patronyme